Matt Barton (ur. 4 lutego 1996 w Geelong) – australijski motocyklista.

Statystyki w MMŚ

Sezony

Starty

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Urodzeni w 1996
Australijscy kierowcy MotoGP